Лэнс Тимоти Эверс (, ), более известен как Лэнс Шторм () — бывший канадский рестлер в отставке. Он наиболее известен по своей работе в World Wrestling Entertainment (WWE), Extreme Championship Wrestling (ECW) и World Championship Wrestling (WCW), где он в общей сложности завоевал 13 чемпионских титулов (включая три титула одновременно в WCW).

Шторм начал свою карьеру в 1990 году, тренируясь с Крисом Джерико. Они работали вместе в Smoky Mountain Wrestling (SMW), образовав команду, известную как «Любители острых ощущений». В 1997 году Шторм присоединился к ECW, где работал вместе с Джастином Кредиблом в команде «Влиятельные игроки». Он оставался в ECW до 2000 года, а затем подписал контракт с World Championship Wrestling. В WCW Шторм выиграл одновременно титулы чемпиона Соединённых Штатов, в первом тяжёлом весе и хардкорного чемпиона, переименовав их в титулы чемпиона Канады, чемпиона до 100 кг и меньше и международное хардкорное чемпионство Саскачевана.

Когда WCW закрылась, его контракт был выкуплен World Wrestling Federation (WWF), и он был вовлечен в сюжетную линию «Вторжение». Он продолжал выступать в WWF (позже WWE) до 2005 года, когда покинул компанию. С тех пор Шторм сосредоточился на независимом рестлинге, а также на своей тренировочной школе Storm Wrestling Academy в Калгари, Альберта, Канада.

Карьера в рестлинге

Личная жизнь 
Он женился на своей жене Тине в 1994 году, и у них две дочери, Рейчел и Ребекка.

Титулы и достижения 

 Canadian Rocky Mountain Wrestling
 Чемпион Содружества в среднем тяжелом весе CRMW (5 раз)
 Североамериканский чемпион CRMW (1 раз)
 Североамериканский командный чемпион CRMW (2 раза) — с Крисом Джерико
 Catch Wrestling Association
 Чемпион мира CWA в младшем тяжелом весе (2 раза)
 Extreme Championship Wrestling
 Командный чемпион мира ECW (3 раза) — с Крисом Кандидо (1) и Джастином Кредиблом (2)
 Pro Wrestling Illustrated
 № 13 в топ 500 рестлеров в рейтинге PWI 500 в 2001
 Smoky Mountain Wrestling
 Телевизионный чемпиона SMW (1 раз)
 Wrestle Association «R»
 Международный командный чемпион WAR в полутяжёлом весе (2 раза) — с Юдзи Ясураока
 Командный чемпиона мира WAR в матчах шести человек (1 раз) — с Коуки Китахарой и Нобутакой Арайей
 World Championship Wrestling
 Хардкорный чемпион WCW (1 раз)
 Чемпион WCW в первом тяжёлом весе (1 раз)
 Чемпион Соединённых Штатов WCW в тяжёлом весе (3 раза)
 World Wrestling Federation / World Wrestling Entertainment
 Интерконтинентальный чемпион WWF (1 раз)
 Командный чемпион WWF/мира (4 раза) — с Кристианом (1), Уильямом Ригалом (2) и Чифом Морли (1)
 Wrestling Observer Newsletter
 Самый недооцененный (2001)

Примечания 

Рестлеры Канады
Рестлеры, известные под псевдонимами
Выпускники Университета Уилфрида Лорье